Григоровка () — село,
Григоровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481801. Население по переписи 2001 г. составляет 573 (262/311 м/ж) человека.

Административный центр Григоровского сельского совета, в который, кроме того, входят села
Малолетки,
Николаевка,
Петровка и
Погоновка.

Географическое положение 
Село Григоровка находится в 6 км от г. Барвенково.
В 1,5 км железнодорожная станция Григоровка, на западе в 1 км село Петровка.
Автомобильная дорога .

Экономика 
 молочно-товарная ферма.
 аграрные предприятия.
 ремонтно-тракторная бригада.

Культура 
 Школа
 клуб
 библиотека

Известные люди 

В селе родился Герой Советского Союза Семён Мильченко.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района